Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 1-én rendezték Seefeldben. Három szovjet sportoló végzett az élen, az aranyérmet Klavgyija Bojarszkih nyerte meg. A Magyarországot képviselő Balázs Éva a 19., Tarnai Sándorné a 30. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10